Худяко́в () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Худяков, Андрей Александрович (1963—2009) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор.
 Худяков, Валерий Сергеевич (1929—2008) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель
 
 Худяков, Виктор Леонидович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 
 Худяков, Всеволод Игоревич (род. 1989) — российский марафонец и ультрамарафонец.
 
 Худяков, Глеб Иванович (1928—2011) — советский и российский геолог.
 Худяков, Даниил Дмитриевич (род. 2004) — российский футболист.
 Худяков, Дмитрий Сергеевич (1928—2020) — краевед, телеведущий.
 Худяков, Евгений Лазаревич (1906—1964) — советский журналист.
 
 
 Худяков, Леонид Васильевич (1915—1995) — советский художник.
 
 Худяков, Михаил Георгиевич (1894—1936) — советский историк Казанского ханства.
 
 
 
 
 
 Худяков, Юлий Сергеевич (1947—2021) — российский историк и археолог.

См. также